Municipio de Poplar Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Poplar Grove (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Poplar Grove (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Poplar Grove (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Roseau.